

Patronyme 

 Anselm Hüttenbrenner (1794-1868), compositeur et critique musical autrichien ;
 Heinrich Hüttenbrenner (1799-1830), juriste et poète autrichien.